[[Файл:Duc de Bouillon.jpg|thumb|Фредерик-Морис де Ла-Тур д’Овернь, скульптура работы Пьера Ле Гро]]

Фредерик-Морис де Ла Тур д’Овернь (; , Седан — , Понтуаз) — французский генерал из рода Латуров, титулярный герцог Бульонский, активный участник Фронды. Старший брат маршала Тюренна.

 Биография 
Фредерик-Морис де Ла Тур был сыном герцога Анри де Латур д’Оверня от его второго брака — с Елизаветой Оранской-Нассау, дочерью Вильгельма I Оранского. 

Был воспитан как гугенот, и уже в юности сражался в Нидерландах в войсках своего дяди, принца Морица Оранского. В 1635 году перешёл на французскую службу, принимал участие в сражениях Тридцатилетней войны.

Лишь после примирения со своим врагом, кардиналом Ришельё, в 1642 году получает командование над французской армией в Италии. Вскоре после этого был арестован в связи с участием в заговоре Сен-Мара. Будучи помилован королём, был вынужден отказаться в его пользу от принадлежавших суверенных прав на княжество Седан.

Перейдя позднее в католицизм, Фредерик-Морис де Ла Тур переезжает в Рим, где служит командующим папскими войсками.

В 1649 году генерал возвращается во Францию и принимает участие в «фронде принцев». В 1651 году де Ла Тур получает в обмен на другие имения свои владения Седан и Рокур обратно как лен от французской короны.

 Примечания 

 Литература 
 Jacques de Langlade de Saumiere: Memoires de la vie de Frédéric-Maurice de la Tour d’Auvergne, Duc de Bouillon, Souverain de Sedan''. Braekmann, Amsterdam 1693.

Дом де ла Тур д’Овернь
Генералы Франции XVII века
Герцоги Буйона
Участники Тридцатилетней войны